Vision – polski dystrybutor filmów
 Vision – amerykański zespół hardcorowy
 Vision – album muzyczny Jana Garbarka wydany w 1983 r.
 Vision – postać z komiksów Marvela